Sir Ernest Scott – historyk australijski żyjący w latach 1867 - 1939
 Edward Cranston Campbell – brytyjski dziennikarz, autor książki The People of the Secret wydanej pod pseudonimem Ernest Scott